Kurtheater steht für
 Kurtheater Bad Helmstedt, Theatergebäude
 Kurtheater Bad Kissingen, Theatergebäude von Max Littmann
 Kurtheater Bad Liebenstein, kultureller Förderverein 
 Kurtheater Bad Wildbad, Theatergebäude
 Kurtheater Baden, Theatergebäude
 Kurtheater Bitterfeld, Theater in Dessau
 Kurtheater Hennef, Kino
 Ischler Kurtheater, österreichisches Sommertheater
 Kurtheater Norderney, Theatergebäude und Kino